Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Kobiet 2018 – dziesiąte mistrzostwa Oceanii w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Oceania Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii. Odbyły się wraz z turniejem męskim w dniach 9–10 listopada 2018 roku w Suvie. Zawody służyły także jako kwalifikacja do innych turniejów.

W finale z udziałem faworytek nieznacznie lepsze od Nowozelandek okazały się Australijki. Zespół Papui-Nowej Gwinei zyskał natomiast awans do Australia Women’s Sevens 2019 oraz turnieju kwalifikacyjnego do kolejnego sezonu WSS.

Informacje ogólne 
W połowie września 2018 roku ogłoszono, że Fidżi będzie gościć mistrzostwa Oceanii przez kolejne trzy lata.

W rozegranym na ANZ Stadium w Suvie turnieju wzięło udział osiem reprezentacji, które rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym w ramach dwóch czterozespołowych grup, po czym po dwie czołowe z każdej z nich awansowały do półfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Plate. Stawką mistrzostw prócz medali był również awans do australijskiego turnieju sezonu 2018/2019 World Rugby Women’s Sevens Series oraz jedno miejsce w kwalifikacjach do sezonu 2019/2020 dla najlepszej – nie licząc mających status core team Nowej Zelandii, Australii i Fidżi – drużyny tych zawodów. W zawodach po raz pierwszy zagrały reprezentacje Nowej Kaldedonii i Nauru, dla tej drugiej był to dodatkowo debiut na arenie międzynarodowej.

Zawody były transmitowane w Internecie. Najtańsze jednodniowe wejściówki kosztowały 5, a dwudniowe 7 F$.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2018 w rugby union
2018 w Oceanii
Rugby union na Fidżi
Sport w Suvie
Fidżi w XXI wieku